Водна детоксикация, или йонна терапия, е метод от алтернативната медицина, рекламиран като форма на изчистване (детоксикация) на организма. При нея стъпалата на пациента се потапят в съд с осолена вода, на който се въздейства с електричество посредством специален уред, т. нар. йонен детоксикатор. Той произвежда струи с положително и отрицателно заредени йони, за които се твърди, че навлизат в цялото тяло през порите на краката и стимулират пречистването на организма. По време на този процес водата се оцветява в жълт или кафяв цвят.

Производителите на йонни детоксикатори, масажните, спа салони и други заинтересовани страни, които предлагат услугата, обикновено твърдят, че оцветяването на водата се дължи на отделянето на отрови (токсини) от тялото. Различни изследвания обаче показват, че водата се оцветява заради ръждата на металните електроди. След като британският учен Бен Голдакър прави това разкритие, някои от производителите признават, че оцветяването на водата се дължи повече на ръжда, отколкото на отделените токсини. Американският учен Стивън Барет определя йонната детоксикация като безполезна от медицинска гледна точка и като измама. Водните детоксикатори са били обект на обвинения за подвеждаща реклама заради твърдения, че лекуват рак, хипертония, бъбречни болести и т.н.

Смята се, че положителното въздействие, което някои пациенти изпитват, е същото, което може да се постигне и чрез обикновен воден масаж на краката.

Източници 

 Goldacre, Ben (September 2, 2004). Rusty Results. The Guardian.
 Barrett, Stephen (December 28, 2004). The Aqua Detox Scam.
 "ASA Non-broadcast Adjudication: Aqua Detox International" . Advertising Standards Authority. April 6, 2005.

Алтернативна медицина